Озгуд има више значења:
 Озгуд (Индијана)
 Озгуд (Мисури)
 Озгуд (Охајо)